Petra Kvitová era la detentrice del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Elise Mertens ha sconfitto Simona Halep con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Simona Halep (finale)
  Karolína Plíšková (ritirata)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Elina Svitolina (semifinale)
  Kiki Bertens (quarti di finale)

 Caroline Wozniacki (ritirata)
 Anastasija Sevastova (primo turno)
 Ashleigh Barty (ritirata)
 Julia Görges (quarti di finale)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani (primo turno)
  Ons Jabeur (primo turno)

 Elina Svitolina (semifinale)
 Caroline Wozniacki (ritirata)

Qualificate 

  Anna Blinkova (secondo turno)
  Karolína Muchová (quarti di finale)

 Ajla Tomljanović (primo turno)
 Zhu Lin (primo turno)

Lucky loser 

  Lara Arruabarrena (primo turno)
  Polona Hercog (primo turno)
  Kristýna Plíšková (secondo turno)

 Alison Riske (secondo turno)
 Samantha Stosur (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2019